Whizzer steht für:
 Spinball Whizzer, Achterbahn im Freizeitpark Alton Towers in England
 Whizzer, ehemalige Achterbahn im Freizeitpark California’s Great America in Santa Clara, Kalifornien
 Whizzer, Achterbahn im Freizeitpark Six Flags Great America in Gurnee, Illinois
 Whizzer Deaver, Figur in der Fernsehserie Alf, siehe Alf (Fernsehserie)
 Whizzer, Namen verschiedener Charaktere in Marvel Comics
 Whizzer (Kleinkraftrad), Hersteller von Anbaumotoren für Fahrräder und motorisierten Zweiradfahrzeugen
 Whizzer, verschiedene Drag Racing Motorräder des Rennfahrers E. J. Potter der „Michigan Madman“

Siehe auch: